La palabra torch (de "antorcha" en inglés) puede hacer referencia a:
 Un grupo de enfermedades infecciosas agrupadas en el acrónimo TORCH. Ver Perfil TORCH.
 El lenguaje computacional para aprendizaje automático torch
 A la Operación Torch; el desembarco de las tropas anglo-estadounidenses hacia Túnez en la Segunda Guerra Mundial.
 Al navegador de internet Torch (navegador).
 Al rascacielos The Torch de Dubái.